Tourne-à-gauche présente plusieurs sens :

 Le tourne-à-gauche, l'outil
 Le tourne-à-gauche, dans le domaine du transport